September () — дебютный студийный альбом шведской певицы September (Петра Марклунд). Он был выпущен 11 февраля 2004 года, это её первый и единственный релиз на лейбле Stockholm Records.

Все песни на альбоме были написаны Йонасон ван дер Бургом, Ану Багаван и Никласом ван дер Бургом, за исключением «We Can Do It», которая была написана также при участии Sigidi и Гарольда Клейтона. Продюсером альбома стал Йонас ван дер Бург.

Альбом добрался до 36 места в альбомном чарте Швеции и пробыл там шесть недель.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 



Альбомы Петры Марклунд